Константин Петрович Петряшов (род. 16 декабря 1983 года ) — российский легкоатлет, который специализируется в беге на короткие дистанции.

Карьера 
Тренируется в ШВСМ (Санкт-Петербург), тренеры — А.Д. Синицкий, Г.Н. Жубряков.

Ссылки 
 Константин Петряшов 
 
Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга